

Astronomia 
Gould – cratere lunare
Cintura di Gould – struttura del Braccio di Orione

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Gould – città  della Contea di Lincoln, Arkansas
Gould – città  della Contea di Harmon, Oklahoma

Altro 
Gould – cognome di lingua inglese

Pagine correlate 
 Goold